Fumaça (1976) José Rodrigues Alves Antunes, brazil labdarúgó
 Fumaça (1985) Alessandro Pedro Ribeiro, brazil labdarúgó
 Fumaça (1987) Jonatha Alves da Silva, brazil labdarúgó